Szwajcaria:
 Niederried bei Interlaken – gmina w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli
 Niederried bei Kallnach – miejscowość w gminie Kallnach, w kantonie Berno, w okręgu Seeland